Pokój w Pradze – określenie stosowane wobec traktatów pokojowych zawieranych w Pradze
 Pokój w Pradze (1635) − traktat pokojowy zawarty w trakcie wojny trzydziestoletniej
 Pokój w Pradze (1866) − traktat pokojowy kończący wojnę prusko-austriacką